Пенк () — прізвище.

Прізвище 
Penk
  (*1938) — німецький телевізійний продюсер, який дванадцять років очолював сферу розваг на 2-му каналі Німецького телебачення.

Penck
 Альбрехт Пенк (1858—1945) — німецький геолог і географ, батько Вальтера Пенка.
 Вальтер Пенк (1888—1923) — австрійський географ, син географа Альбрехта Пенка.
 А. Р. Пенк (1939—2017) — німецький художник, графік і скульптор.

Географія 
 Пенк — невеликий льодовик на узбережжі Луїтпольда Землі Котса в Західній Антарктиді.
 Вальтер-Пенк — гора в Аргентині. Названа на честь німецького геолога Вальтера Пенка.
  — мис, що відокремлює Берег Леопольда і Астрід від Землі Вільгельма II у Східній Антарктиді.

Інше 
  — нагорода, яка присуджується Німецькою асоціацією четвертинного періоду за досягнення в геології четвертинного періоду.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем